Новостройка () — село в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области Казахстана. Входит в состав Уштобинского сельского округа. Находится примерно в 33 км к западу от районного центра, посёлка Ботакара. Код КАТО — 354049300.

Население 
В 1999 году население села составляло 412 человек (191 мужчина и 221 женщина). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 478 человек (229 мужчин и 249 женщин).

История 
В 2016 г. передано из Дубовского в состав Уштобинского сельского округа.

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Бухар-Жырауского района